Minimedusa är ett släkte av svampar. Minimedusa ingår i ordningen Cantharellales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Minimedusa